Harris megye (Georgia)
 Harris megye (Texas)